Cilandak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilandak (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 107,93), Jawa Barat, 
 Desa Cilandak (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 107,52), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cilandak, distrikt, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar